Нижче наведено список 28 муніципалітетів провінції Гроссето. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Гроссето